Burchiello, alias Domenico di Giovanni, poeta italiano del Quattrocento.
 Burchiello, diminutivo di Burchio (da cui anche rimburchiare = rimorchiare): barca da remo coperta usata in passato per la navigazione da carico sull'Arno.
 Burchiello, imbarcazione fluviale veneziana, utilizzata per la navigazione  sul Naviglio del Brenta.

Note